Гран-при Германии  года — десятый этап чемпионата мира в классе Формулы-1  года, прошёл с 18 по 20 июля 2008 года на трассе «Хоккенхаймринг», Германия. В 2007 году Гран-при Германии не проводился, гонка 2007 года на «Нюрбургринге» прошла под именем Гран-при Европы. Начиная с 2008 года Гран-при Германии будут чередоваться между автодромами «Хоккенхаймринг» и «Нюрбургринг».

Тесты в Хоккенхайме 
С 8 по 10 июля на трассе в Хоккенхайме проходили тесты всех команд чемпионата, были опробованы различные настройки и аэродинамические новинки перед Гран-при. В первых двух днях лучшее время показывал Льюис Хэмилтон, в третий, заключительный день тестов быстрее всех проехал быстрый круг Фелипе Масса.

Свободные заезды

Квалификация 
Облачно. Сухо. Температура воздуха +24С. Температура трассы +29С

Поул-позицию завоевал Льюис Хэмилтон.

После квалификации ФИА объявила, что Ковалайнен оштрафован на 5000 евро за нарушение процедуры дозаправки, финна заправляли с помощью не одобренного оборудования и он не заглушил мотор. Во второй части квалификации Ковалайнена заправляли не из заправочной машины, а из канистры.

Гонка 

На старте большинство гонщиков сохранили свои позиции. Роберт Кубица выиграл несколько мест, Култхард откатился в хвост пелетона, а Феттель прошёл Веббера. В борьбе с Трулли Алонсо потерял скорость и пропустил вперед Райкконена. После этого до первой волны дозаправок перестановки были минимальны.

После серии пит-стопов в выгодном положении оказался Тимо Глок, которого более поздняя остановка подняла на шестое место. Однако шансы Глока на очковый финиш испарились, когда на выходе из последнего поворота на его Toyota сломалась задняя подвеска. Автомобиль швырнуло о стену отбойника и выбросило с трассы. Гонщик был доставлен в больницу с травмами, а трасса осталась перекрыта обломками его антикрыльев.

В дальнейшем, авария Глока оказалась поворотным моментом гран-при. Гонку возглавил автомобиль безопасности. Когда боксы были открыты, более половины гонщиков свернули в них. У Марка Веббера при этом задымился двигатель, гонщик пытался ещё несколько кругов продолжать движение на горящей машине, но в итоге, после отзыва автомобиля безопасности вынужден был остановиться. McLaren зазвали на дозаправку не лидировавшего Льюиса Хэмилтона, а Ковалайнена. В результате, Льюис сохранил лидерство после рестарта, но ему ещё предстоял один пит-стоп. На втором и третьем местах оказались Ник Хайдфельд и Нельсиньо Пике, которые также останавливались по одному разу. Масса, считавшийся основным соперником Хэмилтона за победу, шёл четвёртым. Тем временем Фернандо Алонсо стал жертвой собственной ошибки и пропустил вперед сначала Райкконена, а затем ещё ряд гонщиков. В глубине пелетона столкнулись ветераны Дэвид Култхард и Рубенс Баррикелло, для второго это закончилось сходом.

После пит-стопов Хэмилтона и Хайдфельда, которые вернулись на трассу позади Массы, гонку возглавил Пике. Хэмилтон догнал Массу и в повороте Шпицкейре обогнал бразильца. Пике тем временем получил приказ из боксов следовать до конца без дозаправок, так как топлива, по расчётам команды, ему должно было хватить до финиша. Однако удержать победу гонщику Renault не удалось: несколькими кругами спустя Хэмилтон опередил его и начал отрываться. На последних кругах Кими Райкконен опередил Кубицу, а Ник Хайдфельд начал догонять шедшего третьим Массу. Немцу не удалось в итоге подняться на подиум на домашнем гран-при, но за ним остался лучший круг.

|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Июль 2008 года
Спорт в Германии в 2008 году
Международные спортивные соревнования в Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме